La Vanoise est un lieu des Alpes au sud-est de Pralognan ayant donné son nom à plusieurs entités géographiques :

 Aiguille de la Vanoise, sommet de la vallée de la Glière, au sud de la Grande Casse
 Col de la Vanoise, permettant le passage entre la vallée de la Tarentaise et celle de la Maurienne (Termignon). L'endroit accueille le refuge du col de la Vanoise.
 Glaciers de la Vanoise, ensemble de glaciers au sud du col
 Pralognan-la-Vanoise, commune du département de la Savoie
 Champagny-en-Vanoise, commune du département de la Savoie

Le terme sert également à désigner l'ensemble du massif situé entre les vallées de la Tarentaise et de la haute-Maurienne, ainsi que le parc national qui y a été créé.
 Massif de la Vanoise
 Parc national de la Vanoise
 Vanoise Express, un téléphérique entre Les Arcs et La Plagne